Владимир Ярыгин:
 Ярыгин, Владимир Александрович (род. 1950) — инженер-конструктор стрелкового оружия.
 Ярыгин, Владимир Михайлович (1936—2017) — токарь, дважды Герой Социалистического Труда.
 Ярыгин, Владимир Никитич (1942—2013) — советский и российский биолог, педагог.